Фредери́к Лаза́р (, , Париж — , Ле-Везине) — французский шахматист и . Основная профессия: журналист.

Жил в Париже, участвовал во многих французских турнирах и чемпионатах.

Лазар — автор более 100 этюдов, многие из которых заняли высокие места на конкурсах. Составлял также и задачи. В 1928 году опубликовал сборник своих этюдов и задач «Mes problèmes et études d'échecs» с предисловием тогдашнего чемпиона мира Александра Алехина.

Спортивные результаты 

 1920: чемпионат Парижа, 1-е место.
 1922: чемпионат Парижа, 2-е место.
 1927: чемпионат Парижа, 13-е место.
 1928: чемпионат Парижа, 10—11-е места.
 1929: чемпионат Парижа, 7-е место.
 1930: чемпионат Парижа, 3—5-е места.
 1933: чемпионат Парижа, 10-е место.

Примечательные партии 
В историю шахматных курьёзов вошла самая короткая турнирная партия А. Жибо — Ф. Лазар (Париж, 1924): 1. d4 Кf6 2. Кd2 e5 3. de Кg4 4. h3?? Кe3! Белые сдались.

 Избранные этюды Решение.1. Сf1! Сf3!2. Сg2!! Л:g23. Л:g3! Л:g3+4. Крh4 с патом после отхода ладьи.Решение.1. Кf4+ Крh62. Кe6 (угрожая 3. Кd8) Лe8Не помогает чёрным 2…Крh7 3. Кd8 Лb1+ 4. Крf2 Лb2+ 5. Крf3, и король скрывается на f7.3. g8Ф! Л:g84. Кf8 Лg5! (ловушка)5. Кg6!!' с выигрышем. После 5. e8Ф? Лe5+! 6. Ф:e5 чёрные спасались патом.

 Примечания 

 Литература 
 
 
 Бондаренко Ф. С.'' Развитие шахматного этюда. Киев: Здоров’я, 1982, стр. 138—140.

Ссылки 
 
 

Шахматисты Франции